Diklići, naselje u općini Višnjan, Hrvatska
 Diklići (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Diklići (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH